Fujiwara no Teika – poeta giapponese
 8305 Teika – asteroide della fascia principale